Náousa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Náousa (ort), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Náousa (kommunhuvudort), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar